Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1995.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Filip Dewulf ha battuto in finale 7–5, 6–2, 1–6, 7–5 Thomas Muster.

Teste di serie

  Thomas Muster (finale)
  Thomas Enqvist (primo turno)
  Michael Stich (quarti di finale)
  Andrij Medvedjev (primo turno)

 Jan Siemerink (secondo turno) 
 Gilbert Schaller (secondo turno) 
 Aleksandr Volkov (quarti di finale) 
 Jonas Björkman (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1995
ATP Tour 1995